Ел Тријангулито има више значења:

 Ел Тријангулито (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Тријангулито (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тријангулито (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тријангулито (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику